Бернарди — фамилия. Известные носители:
 Бернарди, Алессандро Лучано (1920—2001) — швейцарский ботаник итальянского происхождения.
 Бернарди, Жорж (1922—1999) — французский энтомолог русского происхождения.
 Бернарди, Жозе Оскар (род. 1954) — бразильский футболист, полузащитник (1972—1990); тренер.
 Бернарди, Кристиан (род. 1990) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Бернарди, Кристин (1955—2018) — французский математик.
 Бернарди, Лоренцо (род. 1968) — итальянский волейболист и тренер.
 Бернарди, Лукас (род. 1977) — аргентинский футболист, опорный полузащитник.
 Бернарди, Марио (1930—2013) — канадский дирижёр и пианист, компаньон ордена Канады.
 Бернарди, Пьеро де (1926—2010) — итальянский сценарист.
 Бернарди, Симонетта (1940—2021) — итальянский историк.
 Бернарди, Стефано (1577—1637) — итальянский композитор, теоретик музыки.
 Бернарди, Фабрицио (род. 1972) — итальянский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.
 Бернарди, Нерио (1899—1971) — итальянский актёр.
 Бернарди, Энрико (1841—1919) — итальянский инженер.

Составные фамилии 
 Бивона-Бернарди, Антонино (1778—1837) — итальянский ботаник, зоолог и миколог.